Kreisgericht Beeskow steht für:

 Kreisgericht Beeskow (Preußen), preußisches Kreisgericht (1849–1879)
 Kreisgericht Beeskow (DDR), Kreisgericht in der DDR (1952–1992)